Vinyle :

Chimie 
 Vinyle, composé chimique.
 Acétate de vinyle
 Chlorure de vinyle
 Polyfluorure de vinyle
 Éthylène-acétate de vinyle

Musique 
 Vinyle, disque microsillon.
 Maxi vinyle
 Vinyle timecodé

Voir aussi 
 Découpe vinyle